Egede pode referir-se a:
Lugares
 Egede (Nigéria), uma cidade no estado nigeriano de Enugu
 Egede (Países Baixos), um lugar na província de Overijssel
 Egede (cratera), uma cratera lunar
 Igreja Hans Egede, igraja em Nuuk, Gronelândia
Pessoas
 Hans Egede (1686–1758), pastor norueguês de ascendência dinamarquesa
 Paul Egede (1708–1789), teólogo e missionário luterano dano-norueguês
 Capitão Niels Egede (1710–1782), mercador dano-norueguês
 Christian Thestrup Egede (1761–1803), oficial da marinha dinamarquesa
 Hans Egede Saabye (1746–1817), missionário dinamarquês
 Nils Christian Egede Hertzberg (1827–1911), ministro norueguês
 Adam Egede-Nissen (1868–1952),político norueguês
 Aud Egede-Nissen (1893–1974), atriz norueguesa
Outros
 Estátua de Hans Egede
 Hotel Hans Egede

Sobrenomes